Adams Landing bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adams Landing (Mississippi), im Issaquena County
 Adams Landing (South Carolina), im Clarendon County
 Adams Landing (Vermont), im Grand Isle County